Biograd je naseljeno mjesto u općini Nevesinje, Republika Srpska, BiH.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Spomenici i znamenitosti 

Uz Biograd se nalazi nekropola stećaka.

Izvori 

Naselja u Republici Srpskoj
Nevesinje